

Patronymie 

 Bernard Viot (1937-2022), coureur cycliste français ;
 Henriette Bourdic-Viot (1746-1802), femme de lettres française ;
 Hyacinthe Viot-Olivier (1757-1833), homme politique français ;
 Jacques Viot (1988-1973), écrivain français ;
 Jean-François Viot (1975-), dramaturge franco-belge ;
 Jean-Louis Viot (1952-), écrivain français, auteur de roman policier et de roman pour adolescents ;
 Jules Viot (1910-1947), aviateur français ; 
 Michel Viot (1924-2007), prêtre catholique français, aumônier scout et sportif ;
 Michel Viot (1944-), évêque luthérien français devenu prêtre catholique ;
 Patrick Viot (1952-2021), footballeur français ;
 Pierre Viot (1925-2020), critique de cinéma français ;
 Richard Viot (1971-), footballeur français.

Voir aussi 
Famille Viot ; Hôtel Viot
(13251) Viot, astéroïde découvert en 1998.